Kittmann ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Kittmann (* 1983), deutscher Schauspieler
 Vincent Kittmann (* 1988), deutscher Basketballspieler